Osoby o tym nazwisku:
 Miki Nakao – japońska pływaczka, olimpijka
 Ryūsei Nakao – japoński seiyū, aktor, piosenkarz
 Saburo Nakao – japoński zapaśnik, olimpijczyk